Pansarfartyg kan avse

Pansarklädda fartyg –  ångdrivna örlogsfartyg under andra halvan av 1800-talet, byggda av trä och beklädda med pansarplåtar av järn eller stål
Pansarskepp – ett örlogsfartyg med mindre än 10 000 tons deplacement
Pansarkryssare – en typ av kryssare, ett stridsfartyg som tillkom i slutet av 1800-talet